La liste des Pokémon de quatrième génération recense les 107 espèces de Pokémon apparues dans la quatrième génération de jeu constituée, pour la série principale, de Pokémon Diamant, Pokémon Perle et Pokémon Platine ; elles sont présentées dans l'ordre du Pokédex, une encyclopédie fictive qui décrit l'ensemble des Pokémon.

Les pré-évolutions et évolutions accompagnées d'un numéro correspondent à des Pokémon issus d'autres générations.

Cette liste inclut également les formes alternatives des Pokémon de cette quatrième génération, c'est-à-dire les méga-évolutions issues des jeux Pokémon X et Y.

Chaque Pokémon possède deux noms officiels en japonais : l'un en katakana (entre parenthèses)  et un autre en rōmaji, utilisé en tant que marque commerciale (en italique). En Occident, le nom français des Pokémon est utilisé en France, en Belgique et en Suisse tandis que le nom anglais est utilisé dans le reste du monde, à l'exception de l'Allemagne, la Corée du Sud et la Chine. Les noms anglais étaient utilisés au Québec jusqu'à la sortie des jeux Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver (fin de cette génération), premiers jeux Pokémon à voir une version française disponible dans le pays.

Liens externes 
 Liste des Pokémon de quatrième génération sur Pokébip
 Liste des Pokémon sur Pokémon Trash
 Liste des Pokémon sur Poképédia

Generation 4